Der unglaubliche Hulk bezeichnet:
 Comicfigur von Marvel Comics, siehe Hulk (Comic)
 Der unglaubliche Hulk (1977), amerikanischer Spielfilm von Kenneth Johnson (1977)
 Der unglaubliche Hulk (2008), amerikanischer Spielfilm von Louis Leterrier (2008)
 Der unglaubliche Hulk (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie (1978–1982)